Герма́нские языки — ветвь индоевропейской семьи. Распространены на территории ряда стран Западной Европы (Великобритания, Германия, Австрия, Нидерланды, Бельгия, Швейцария, Люксембург, Швеция, Дания, Норвегия, Исландия, Лихтенштейн), Северной Америки (США, Канада), юга Африки (ЮАР, Намибия), Азии (Индия), Австралии, Новой Зеландии. Общее число говорящих как на родных языках — около 450 млн чел.

Классификация германских языков и диалектов 

Германские языки делятся на 3 группы: северную, западную и восточную.

«Кластеры» в целом соответствуют языкам в лингвистическом смысле слова с выделением хронологических периодов, хотя в последнее время в германоязычном мире возобладала тенденция к выделению более мелких единиц («наречий») в качестве отдельных языков.
 Рунический германский язык

Западногерманская группа

Англо-фризская подгруппа 
 Франкский язык †
 Английский кластер
 Древнеанглийский язык †
 Среднеанглийский язык †
 Английский язык
 Йола †
 Фингальский язык †
 Скотс
 Фризский кластер
 Древнефризский язык †
 Среднефризский язык †
 Западнофризский язык
 Восточнофризский язык
 Севернофризский язык

Южногерманская подгруппа 
 Нижнефранкский кластер
 Древненижнефранкский язык †
 Средненидерландский язык †
 Нидерландский язык
 Африкаанс
 Лимбургское наречие
 Нижненемецкий кластер †
 Древнесаксонский язык †
 Средненижненемецкий язык †
 Нижненемецкий язык, вкл. нижнесаксонские диалекты †
 Верхненемецкий кластер
 Древневерхненемецкий язык †
 Средневерхненемецкий язык †
 Немецкий язык (нововерхненемецкий)
 Средненемецкие диалекты
 Западносредненемецкое наречие
 Люксембургский язык
 Среднефранкский
 Рейнскофранкский
 Идиш (еврейский язык)
 Вилямовский язык
 Восточносредненемецкое наречие, на основе которого сформировался немецкий литературный язык
 Южнонемецкие диалекты
 Северноюжнонемецкое наречие
 Алеманнское наречие, вкл. швейцарский немецкий язык
 Баварско-австрийское наречие
 Цимбрский язык
Современные диалекты нижненемецкого и верхненемецкого кластеров объединяются в понятие «немецкий язык», являясь функционально диалектами немецкого литературного языка. Это не относится к идишу и люксембургскому языку.
 Лангобардский язык † — точное положение среди германских языков неясно

Скандинавская (северогерманская) группа 
 Древнесеверный язык †
 Островная подгруппа (выделилась из древненорвежского)
 Исландский язык
 Фарерский язык
 Норн †
 Континентальная подгруппа
 Западный кластер
 Древненорвежский язык †
 Норвежский (нюнорск), особенно западные диалекты
 Восточный кластер
 Букмол (датско-норвежский)
 Датский язык
 Сконское наречие
 Шведский язык
 Древнегутнийский язык † (ассимилирован шведским языком)

Восточногерманская группа 
Все языки данной группы вымерли. По некоторым чертам сближается со скандинавской группой, а рядом лингвистов даже включается в её состав.
 Готский язык †
 Крымско-готский язык †
 Вандальский язык †
 Бургундский язык †
 Герульский язык †
 Гепидский язык †

Как отмечает современный германист В. Берков, ввиду постоянного взаимодействия германских языков между собой их современная генетическая классификация значительно отличается от исторической. В частности, скандинавская группа исторически состояла из западной (норвежский, исландский, фарерский) и восточной (датский, шведский) подгрупп, в настоящее же время, в результате взаимного проникновения языков, северогерманская группа подразделяется на континентальную (шведский, норвежский, датский) и островную (исландский, фарерский) подгруппы. Аналогично с западногерманскими языками, от которых грамматически и лексически обособился английский язык; его носители полностью утратили понимание с носителями других западногерманских языков.

История 
Историю развития германских языков принято делить на 3 периода:
 древний (от возникновения письменности до XI века) — становление отдельных языков;
 средний (XII—XV века) — развитие письменности на германских языках и расширение их социальных функций;
 новый (с XVI века до настоящего времени) — формирование и нормализация национальных языков.

В реконструируемом прагерманском языке ряд исследователей выделяет пласт лексики, не имеющей индоевропейской этимологии — так называемый догерманский субстрат. В частности, это большинство сильных глаголов, парадигму спряжения которых также невозможно объяснить из протоиндоевропейского языка. Смещение согласных по сравнению с протоиндоевропейским языком — так называемый «закон Гримма» — сторонники гипотезы также объясняют влиянием субстрата.

Развитие германских языков от древности до наших дней связано с многочисленными миграциями их носителей. Германские диалекты древнейшей поры делились на 2 основные группы: скандинавскую (северную) и континентальную (южную). Во II—I веках до н. э. часть племен из Скандинавии переселились на южное побережье Балтийского моря и образовали восточногерманскую группу, противостоящую западногерманской (ранее южной) группе. Восточногерманское племя готов, продвигаясь к югу, проникло на территорию Римской империи вплоть до Пиренейского п-ова, где смешалось с местным населением (V—VIII века).

Внутри западногерманского ареала в I веке н. э. выделялись 3 группы племенных диалектов: ингвеонская, иствеонская и эрминонская. Переселение в V—VI веках части ингвеонских племен (англы, саксы, юты) на Британские острова предопределило развитие в дальнейшем английского языка. Сложное взаимодействие западногерманских диалектов на континенте создало предпосылки для формирования древнефризского, древнесаксонского, древненижнефранкского и древневерхненемецкого языков. Скандинавские диалекты после их обособления в V веке от континентальной группы разделились на восточную и западную подгруппы, на базе первой позднее образуются шведский, датский и старогутнийский языки, на базе второй — норвежский, а также островные языки — исландский, фарерский и норн.

Формирование национальных литературных языков завершилось в Англии в XVI—XVII веках, в скандинавских странах — в XVI веке, в Германии — в XVIII веке. Распространение английского языка за пределы Англии привело к созданию его вариантов в США, Канаде, Австралии. Немецкий язык в Австрии представлен его австрийским вариантом, а в Швейцарии — швейцарским.

Место среди индоевропейских языков 
Отличительные особенности германских языков, выделяющие их среди других индоевропейских:
 динамическое ударение на первом (корневом) слоге,
 редукция безударных слогов,
 ассимилятивное варьирование гласных,
 общегерманское передвижение согласных,
 широкое использование аблаута как фономорфологического средства,
 образование слабого претерита с помощью дентального суффикса,
 2 склонения прилагательных: сильное и слабое.

Грамматика 
Уже на древнейшем этапе развития германские языки обнаруживают наряду со сходствами и различия, характерные для каждой из групп в отдельности. В современных германских языках общие тенденции развития также проявляются в сходствах и различиях между ними. Исходная система общегерманского вокализма подверглась значительной модификации в результате многочисленных фонетических процессов («великий сдвиг гласных» в английском языке, изменения в наборе и распределении долгих и кратких гласных в исландском и др.). Для германских языков характерна оппозиция кратких и долгих гласных, причем различия между некоторыми фонемами не только количественные, но и качественные. Дифтонги представлены практически во всех германских языках, но их количество и характер различаются по языкам. Для консонантизма типично противопоставление глухих и звонких (исключение — исландский, датский, фарерский языки). Свойственное германским языкам динамическое ударение в норвежском и шведском языках сочетается с музыкальным, в датском ему генетически соответствует т. н. толчок.

Для грамматического строя германских языков характерна тенденция к аналитизму, реализуемая в отдельных языках с разной степенью полноты (ср. аналитические английский и африкаанс с флективными исландским и фарерским). Наиболее четко она проявляется в именном склонении. Категория падежа в большинстве языков представлена оппозицией общего и родительного (притяжательного) падежей. Падежные отношения при этом выражаются преимущественно порядком слов и предложными конструкциями. Категория числа двучленная (единственное — множественное), но формально выражено только множественное число. Трёхродовая классификация существительных (мужской, женский, средний) сохраняется в 5 из 11 германских языков. В некоторых из них представлены только два рода — общий и средний, в английском и африкаанс категории рода нет. Свойственное германским языкам наличие двух типов склонения прилагательных — сильного и слабого сохранилось в немецком и скандинавском языках, тогда как в нидерландском языке и африкаансе оно представлено в виде двух форм прилагательного.

Для системы спряжения характерна классификация глаголов по способу образования форм претерита: сильные образуют их с помощью аблаута, слабые используют дентальный суффикс. Германские языки различаются как по инвентарю, так и по употреблению временных форм: в английском языке их 16, в датском и африкаансе — всего 6. Широко представлены аналитические глагольные формы, состоящие из вспомогательных глаголов и неличных форм (будущее, перфект). Двучленная категория залога (актив — пассив) выражается личными формами или конструкциями с причастием II. Категория наклонения представлена оппозицией индикатив/императив/конъюнктив, наибольшие различия по языкам отмечены в плане содержания и выражения конъюнктива.

Для структуры простого предложения характерна тенденция к фиксации порядка слов, особенно глагола — сказуемого. Инверсия наблюдается в вопросительных, побудительных и придаточных предложениях.

Письменность 
Древнейшие памятники германской письменности выполнены рунами — старшими (VIII—IX вв.), младшими (IX—XII вв.), пунктированными (XI—XIII вв.), в готском языке — готским письмом (IV в.). Латинское письмо появляется вместе с введением христианства в Англии с VII в., Германии с VIII в., в скандинавских странах с конца XI в. (Исландия, Норвегия) и с XIII в. (Швеция, Дания). Используются англо-саксонский и каролингский минускулы с добавлением ряда знаков для передачи звуков, отсутствовавших в латинском языке.

См. также 

 Список Сводеша для 4 германских языков (английский, немецкий, нидерландский и шведский)
 Фолкспраак (проект планового языка на основе германских языков)

Примечания

Литература 
 Адмони В. Г., Ярцева В. Н. Историко-типологическая морфология германских языков: Именные формы глагола. Категория наречия. Монофлексия. — : Наука, 1978. — 178 с.
 Берков В. П. Современные германские языки. — : Астрель—АСТ, 2001.
 Бубрих Д. О языковых следах финских тевтонов — чуди. Язык и литература. I. — , 1926. [О финских элементах в германских языках].
 Жирмунский В. М. Введение в сравнительно-историческое изучение германских языков. — —, 1964.
 Историко-типологическая морфология германских языков: Категория глагола. / Под ред. М. М. Гухман, Э. А. Макаева, В. Н. Ярцевой. — : Наука, 1977. — 296 с.
 Историко-типологическая морфология германских языков: Фономорфология. Парадигматика. Категория имени. / Под ред. М. М. Гухман. — : Наука, 1977. — 360 с.
 Кузьменко Ю. К. Фонологическая эволюция германских языков. — : Наука, 1991. — 284 с.
  
 Мейе А. Основные особенности германской группы языков. / Пер. с франц. — , 1952.
 Прокош Э. Сравнительная грамматика германских языков / Пер. с англ. — , 1954.
 Сизова И. А. Германские языки. // Лингвистический энциклопедический словарь. — , 1990.
 Сравнительная грамматика германских языков. — Т. 1—4. — , 1962—1966.
 Топорова Т. В. Германские языки. // Германские и кельтские языки. Языки мира. — : Academia, 2000.
 Grundriss der germanischen Philologie. / hrsg. von H. Paul. Bde I, II. — 1907.
 Hirt H. Handbuch des Urgermanischen. — Tl. 1—3. — , 1931—1934.
 Hutterer C. J. Die germanischen Sprachen. — , 1973.
 Keller R. E. The German language. — —Boston, 1975.
 Streitberg W. Urgermanische Grammatik. — , 1900.

Германцы